A 2015-ös MotoGP japán nagydíjat október 9. és 11. között rendezték. A MotoGP-t Dani Pedrosa, a Moto2-t Johann Zarco, míg a Moto3-at Niccolò Antonelli nyerte meg. Miután Esteve Rabat kartörés miatt visszalépett, Johann Zarco lett a Moto2-es világbajnok.

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek

Források
 A MotoGP végeredeménye
 A Moto2 végeredeménye
 A Moto3 végeredeménye

Japan